Indonesië
 Teramang Jaya (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Muko-Muko in de provincie Bengkulu
 Teramang Jaya (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Muko-Muko in de provincie Bengkulu